James Bryan George Hennessy, 2. baron Windlesham
 James Rupert Hennessy, 4. baron Windlesham